Saubara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Saubara (ort), Bahia, 
 Saubara (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar